Le Choix de Crimbel est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite par Jean-François Charles et Maryse Charles, dessinée par Ersel et publiée aux éditions Glénat.

Synopsis 

En Louisiane, Benjamin gère sa plantation de coton de Bayou Chaouïs, sa femme Lisa est enceinte du deuxième enfant mais ce bonheur ne dure pas car la dengue et d'autres ennuis arrivent.

Pendant ce printemps 1763, Billy et Neil vivent une révolte indienne contre les Anglais. De plus ils font prisonnier Crimbel et lui imposent un choix difficile.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 2005
Série Glénat